Alexandru Dincă poate avea următoarele semnificații:

 Alexandru Dincă - ziarist
 Alexandru Dincă - handbalist

Dezambiguizare